Revolverblatt ist die despektierliche Bezeichnung für eine reißerisch aufgemachte Zeitung bzw. Boulevardzeitung, die zur Steigerung ihrer Auflage weitgehend nur über besonders spektakuläre Vorkommnisse und Kriminalfälle (namensgebend ist hier also der bei Verbrechen oder der Polizei eingesetzte Revolver) berichtet und daneben weniger spektakuläres Tagesgeschehen sensationell aufbereitet. Dazu kommt oft eine, bewusst auf das Zielpublikum eingestimmte, meinungsbildende Kolumne und eine erotische (Halb-)Seite (Page Three girl).

Einzelnachweise 

Journalistische Darstellungsform
Schimpfwort